«Доктор Дулиттл 2» () — американская комедия режиссёра Стива Карра и продолжение фильма «Доктор Дулиттл» (1998). Премьера состоялась 22 июня 2001 года.

Сюжет 
История о необычном враче, который понимает животных, продолжается, на этот раз ему предстоит наладить интимную жизнь медведя с медведицей, но проблема в том, что всю свою жизнь мишка жил в цирке, а о дикой природе ничего не знает. Так как они принадлежат к исчезающему виду — это поможет спасти лес — места обитания множества животных — от компании.

В ролях 
 Эдди Мерфи — доктор Джон Дулиттл
 Рэйвен-Симоне — Шарис Дулиттл, дочь Джона
 Джеффри Джонс — Джо Поттер
 Кевин Поллак — Райли
 Кристен Уилсон — Лиза Дулиттл, жена Джона
 Кайла Прэтт — Майя Дулиттл
 Лиз Зейн — Эрик, парень Шарис
 Энди Рихтер — Юджин Уилсон
 Лоуренс Прессмэн — губернатор Калифорнии Стив Ирвин — камео''

Озвучивание животных

Критика 
Фильм получил смешанные отзывы. Рецензия-опрос веб-сайта Rotten Tomatoes показала, что 43 % респондентов дали положительный отзыв о фильме.

Саундтрек 
Саундтреки к фильму представлены хип-хоп и R&B композициями, которые были выпущены 5 июня 2001 года компанией J Records.

 «Cluck Cluck»- 3:59 (Product G&B & Wyclef Jean)
 «Do U Wanna Roll» (Dolittle Theme)"- 4:33 (RL, Lil' Kim & Snoop Dogg)
 «Tameeka»- 3:42 (Fabolous & Mario)
 «Absolutely Not»- 3:35 (Deborah Cox)
 «We Fit Together»- 3:58 (O-Town)
 «Two Steps»- 4:17 (Jimmy Cozier)
 «What It Is, Pt. 2»- 4:20 (Flipmode Squad, Busta Rhymes & Kelis)
 «Rear View Mirror»- 4:05 (Alicia Keys)
 «If I Was the One»- 4:21 (Luther Vandross)
 «Makin' Me Feel»- 4:07 (Angie Stone)
 «Life Is Good»- 4:05 (LFO & M.O.P.)
 «Lookin' for Love»- 3:35 (Next & Lil' Zane)
 «If I Knew»- 4:27 (Glenn Medeiros)

Примечания

Ссылки 

Фильмы Стива Карра
Кинокомедии США
Кинокомедии 2001 года
Фильмы 20th Century Studios
Экранизации произведений Хью Лофтинга
Доктор Дулиттл
Фильмы США 2001 года